Jeníkovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jeníkovice, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Jeníkovice, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione